Tristano ist der Familienname folgender Personen:

 Bud Tristano (* 1959), US-amerikanischer Improvisationsmusiker
 Carol Tristano (* ≈1963), US-amerikanischer Jazz- und Improvisationsmusikerin
 Francesco Tristano (* 1981), luxemburgischer Pianist und Komponist
 Lennie Tristano (1919–1978), US-amerikanischer Jazzmusiker